Чемпионат Европы по хоккею на траве среди женщин 2003 года — 6-й розыгрыш чемпионата Европы по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 1 по 13 сентября 2003 года на стадионе «Estadío Pau Negre» в городе Барселона (Испания).

Победителями чемпионата (в 5-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную Испании со счётом 5:0. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Германии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Англии со счётом 3:1.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте EHF
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

2003
Сентябрь 2003 года
Спорт в Испании в 2003 году
2003 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Испании
Международные спортивные соревнования в Барселоне
Хоккей на траве
Чемпионаты Европы в Испании